Höbarth ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Höbarth (1923–2007), österreichische Theaterschauspielerin
 Franz Höbarth (1778–1845), österreichischer Baumeister
 Josef Höbarth (1891–1952), niederösterreichischer Heimatforscher und Museumsgründer
 Lorenz Höbarth (* 1991), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Höbarthmuseum, Museum in der Stadt Horn, Niederösterreich